Иван Николаевич Лоскутников () — гвардии полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, военный советник в ходе Египетско-израильской войны на истощение, Герой Советского Союза (1945). Выйдя в отставку работал начальником Литовской республиканской спасательной службы.

Биография 
Иван Николаевич Лоскутников родился 29 августа 1920 года в семье служащего в городе Куртамыше Куртамышского сельсовета Куртамышской волости Куртамышского района (на правах уезда) Челябинского районного управления на правах губернского органа, подчинённого Революционному Совету 1-й Армии Труда, ныне город — административный центр Куртамышского муниципального округа Курганской области.

С конца 1920-х годов жил в Макушино (ныне в Макушинском муниципальном округе Курганской области), где окончил семилетнюю железнодорожную школу № 55. В 1938—1940 годах работал секретарём политотдела Коноваловского семеноводческого совхоза Макушинского района и помощником бухгалтера ремонтно-путевого участка на станции Варгаши (ныне в Варгашинском муниципальном округе Курганской области).

15 сентября 1940 года Лоскутников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Макушинским РВК Челябинской области. Служил командиром отделения в 550-м гаубичном полку 2-й Краснознамённой армии. В 1942 году он окончил Дальневосточное артиллерийское училище. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях два раза был ранен.

В ноябре 1942 года его назначили командиром огневого взвода в составе прибывшей из-под Сталинграда на Калининский фронт 32-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии.

В 1943 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В октябре 1943 года стрелковую бригаду расформировали, и лейтенант Лоскутников был зачислен на аналогичную должности командира огневого взвода в состав 560-го артиллерийского полка 319-й стрелковой дивизии 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.

10 июля 1944 года западнее села Усть-Долыссы старший лейтенант Лоскутников был тяжело ранен осколками разорвавшегося снаряда и эвакуирован в тыловой госпиталь.

Выйдя из госпиталя в декабре 1944 года, старший лейтенант Лоскутников был направлен в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, где был назначен командиром батареи 49-го гвардейского артиллерийского полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия в составе армии находилась во втором эшелоне фронта и дислоцировалась на восточном берегу Вислы напротив Магнушевского плацдарма.

К апрелю 1945 года гвардии старший лейтенант Иван Лоскутников командовал батареей 49-го гвардейского артиллерийского полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Берлинской операции. 15-23 апреля 1945 года Лоскутников три раза выводил свою батарею на открытую позицию и, ведя огонь прямой наводкой, способствовал основным силам в их переправе через реку Альте-Одер и продвижении к району Панков. В тех боях Лоскутников был контужен, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант Иван Лоскутников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6742.

После окончания войны Лоскутников продолжил службу в Советской Армии, до августа 1948 года служил командиром батареи в составе 25-й механизированной и 84-й гвардейской стрелковой дивизий 3-й ударной армии Группы советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). Был комендантом одного из районов Берлина до 1948 года

В августе 1948 — ноябре 1951 годов служил в Белорусском военном округе на должностях командира батареи и заместителя начальника полковой школы 1223-го гаубичного артиллерийского полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии.

В августе 1952 года окончил подготовительные курсы, в феврале 1956 года — Военную артиллерийскую командную академию имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1956—1962 годах служил в составе 34-й пушечно-артиллерийской дивизии РГК Группы советских войск в Германии (города Потсдам, Нойштрелиц, Росток) на должностях: сентябрь 1956 — май 1960 годов — командир дивизиона 148-й и начальник штаба 30-й гвардейской пушечно-артиллерийских бригад; май 1960 — март 1962 годов — заместитель командира 247-го гвардейского тяжёлого гаубичного артиллерийского полка.

В марте 1962 — декабре 1975 годов служил в Прибалтийском военном округе (город Черняховск, с 1965 года — город Гусев) командиром 724-го гвардейского артиллерийского полка 9-й гвардейской танковой дивизии и командиром 52-го гвардейского артиллерийского полка 30-й гвардейской мотострелковой дивизии. В мае 1967 года окончил Высшие академические курсы. В 1969 году был направлен Объединённую Арабскую Республику (Египет) военным советником, в ходе Египетско-израильской войны на истощение был ранен под бомбежкой. В 1972 году переведён в Вильнюс начальником артиллерийских и ракетных войск дивизии. 

В декабре 1975 года в звании полковника Лоскутников был уволен в запас. После выхода в запас вместе с супругой Марией Потаповной и дочерями Татьяной, Екатериной и Людмилой Иван Николаевич Лоскутников поселился в городе Вильнюсе Литовской ССР, где до выхода на пенсию работал начальником Литовской республиканской спасательной службы. В его подчинении находились 27 спасательных станций, 25 спасательных постов, 3 маневренные поисковые группы, более 500 обществ и ведомственных постов.

Иван Николаевич Лоскутников скончался 29 октября 1990 года от сердечного приступа на совещании, посвященном годовщине ВЛКСМ. похоронен  в районе Антакальнис города Вильнюса Литовской Республики.

Награды 
 Герой Советского Союза, 31 мая 1945 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда» № 6742
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Орден Красной Звезды, дважды: 30 декабря 1956 года, 14 мая 1970 года.
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 30 апреля 1975 года.
 Медали, в том числе:
 Медаль «За отвагу», 20 сентября 1943 года
 Медаль «За боевые заслуги», 15 ноября 1950 года
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1945 год
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1965 год
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1975 год
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1985 год
 Медаль «За взятие Берлина», 1 ноября 1945 года
 Медаль «За освобождение Варшавы», 1945 год
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота», 1948 год
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР», 1958 год
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР», 1968 год
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР», 1978 год
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», 1988 год
 Медаль «За безупречную службу» I степени, 10 января 1961 года
 Медаль «Победы и Свободы», Польская Народная Республика, 10 октября 1973 года
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне», 1970 год
 Почётный знак СКВВ, Советский комитет ветеранов войны, 1975 год
 Почетный знак 30 лет СКВВ, Советский комитет ветеранов войны, 1980 год
 Почетный знак 35 лет СКВВ, Советский комитет ветеранов войны, 1985 год
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Литовской ССР, дважды: 6 мая 1975 года, 8 августа 1980 года

Память 
 7 мая 2015 года на Куртамышском аэродроме был открыт Мемориал Героям Советского Союза — уроженцам Куртамышского района (Т.А. Бояринцев, И.Н. Лоскутников, И.Н. Васильев, Г.А. Борисов, Г.Н. Зубов, А.Г. Матвиенко).

Семья 
Старшая сестра Зоя, младшая сестра Маргарита.

Жена Мария Потаповна (?—2014, Вильнюс), дочери: Татьяна Белянская (род. 1952, живёт в Воронеже), Екатерина (род. 1954, живёт в Новосибирске) и Людмила (род. 1962, живёт в Вильнюсе).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лоскутников И. Н. Фото из фондов Государственного центрального музея современной истории России.

Персоналии:Макушино
Персоналии:Макушинский район
Персоналии:Варгаши
Члены КПСС
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персоналии:Берлин
Участники Войны на истощение
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний